«Двуязычный любовник» () — кинофильм. Экранизация одноимённого романа Хуана Марсе.

Сюжет 
Главный герой, Хуан Марес (Иманоль Ариас) — человек с мягким характером. Его супруга, Норма Валенти (Орнелла Мути) — представительница высокого социального класса. Между ними большие культурные различия. При этом они женаты уже пять лет.

Однажды Хуан возвращается домой и застаёт Норму с любовником — чистильщиком обуви. После этого инцидента они расстаются.

Хуан зарабатывает деньги на барселонских улицах игрой на аккордеоне. По улице идет группа молодчиков фашистского толка, один из них бросает бутылку с зажигательной смесь, после чего лицо Хуана становится обезображенным.

Прошло несколько лет. Хуан продолжает играть на аккордеоне, носит маску на лице, любит Норму.

В ролях 
 Орнелла Мути — Норма Валенти
 Иманоль Ариас — Хуан Марес
 Лолес Леон — Висента
 Хавьер Бардем — чистильщик обуви

Премии и номинации 
 1994 — номинант премии «Гойя» в категории «за лучший адаптированный сценарий»

Съёмки 
 Действие фильма происходит в Барселоне. В кадре городские пейзажи, костюмированный карнавал. Хуан играет на аккордеоне, сидя на улице Рамбла, на ступенях Собора Святого Креста в Готическом квартале.

Ссылки 
  
  

Фильмы-мелодрамы Испании
Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы Висенте Аранды
Фильмы о Барселоне
Экранизации произведений Хуана Марсе
Фильмы на испанском языке
Фильмы на каталанском языке
Фильмы Испании 1993 года